Hans Niklas ist der Name folgender Personen:

* Hans Niklas (Agrarwissenschaftler) (1884–1944), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hans Niklas (Basketballspieler) (* vor 1970), deutscher Basketballspieler